Liste der Häusernamen in Konstanz (vor 1877).
Bis zum Jahr 1774 gab es nur Häusernamen statt Hausnummern. Die Namen bildeten sich heraus nach natürlichen Kennzeichen in der Nähe (z. B. Bäumen, Brunnen, Toren, Flurnamen), nach baulichen Besonderheiten, Farbattributen, Zweckangaben, Hausschmuck, Handwerk und Gewerbe, religiösen Symbolen, Namen des Hausbewohners, Heraldik oder exotischen Tieren als Hinweis auf mittelalterliche Handelsverbindungen. In den Jahren 1774 bis 1776 gab es erste Nummerierungen. Von 1786 bis 1876 wurde die badische Hausnummerierung eingeführt. Ab dem Jahr 1876 wurde die heutige Nummerierung eingeführt. Ludwig Leiner gab den Konstanzer Straßen im Jahr 1876 Namen. Nach Einführung der Hausnummerierung wurden Hauszeichen übermalt, zerschlagen oder entfernt. Der ursprüngliche Gebäudename geriet in Vergessenheit.

Literatur 

(Nach Erscheinungsjahr geordnet.)

Weblinks

Einzelnachweise 

Hausernamen in Konstanz
!Hausernamen
Anthroponymie